A prova do dual moguls masculino do Campeonato Mundial de Esqui Estilo Livre de 2015 foi disputada no dia 19 de janeiro em Kreischberg na Áustria.  Participaram 44 atletas de  20 nacionalidades.

Medalhistas

Resultados

Qualificação
44 esquiadores participaram do processo qualificatório. Os 16 melhores avançaram para a fase eliminatória.

Eliminatória 
Os 16 melhores qualificados participaram da fase eliminatória no dia 19 de janeiro.

Ligações externas 
	
 Site da Federação Internacional de Esqui

	
Campeonato Mundial de Esqui Estilo Livre de 2015